Последнее слово (фильм, 1973) — болгарский фильм, режиссёр Бинка Желязкова
 Последнее слово (фильм, 1979) — американский фильм, режиссёр Рой Боултинг
 Последнее слово (фильм, 1995) — американский фильм, режиссёр Тони Спиридакис
 Последнее слово (фильм, 2008) — американский фильм, режиссёр Джеффри Хейли
Последнее слово (фильм, 2017) — американский фильм, режиссёр Марк Пеллингтон